Viczián János (1932–2015) baptista lelkész, egyházelnök
 Viczián János (1940–2013) bibliográfus, könyvtáros, lexikográfus